Jacopo Palma il Vecchio, pittore italiano (1480-1528), prozio di
Jacopo Palma il Giovane, pittore italiano (1544-1628)